Hagenhof steht für:
 Hagenhof (Arberg), Wüstung beim Pfarrdorf Großlellenfeld in Markt Arberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hagenhof (Crailsheim), Weiler im Stadtteil Roßfeld (Crailsheim) von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hagenhof (Igersheim), Weiler im Ortsteil Bernsfelden der Gemeinde Igersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hagenhof (Michelbach an der Bilz), Wohnplatz der Gemeinde Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hagenhof (Treuchtlingen), Einöde im Ortsteil Auernheim der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hagenhof (Königslutter am Elm), Klostergut im Stadtteil Sunstedt der Stadt Königslutter am Elm, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Hagenhof (Gemeinde Rappottenstein), Ortsteil von Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Haghof